Проспе́кт се́мьдесят лет Октября́ или  Проспе́кт семидесятиле́тия Октября́ — названия улиц (проспектов) в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Проспект 70 лет Октября — проспект в Нижнем Новгороде
 Проспект 70 лет Октября — проспект в Саранске

См. также 

 Проспект Октября
 Улица 70 лет Октября